Jore steht für:

Geographie:
 Jore (North Carolina), ehemaliges Cherokee-Dorf in North Carolina, Vereinigte Staaten

Personen:
 Léonce Jore (1882–1975), französischer Kolonialbeamter